88 FM é uma emissora de rádio brasileira localizada em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Transmite na frequência de 88,7 MHz. Sua programação é voltada ao segmento evangélico.

História 
A emissora foi fundada em 1986 e era administrada por Paulo Cesar Ferreira, tendo uma programação com música pop e rock. 

Em 1994 foi adquirida por Edson Albertassi, ano em que a rádio passou a ser direcionada ao público evangélico. Desde então a emissora comemora seu aniversário tendo como referência o ano em que adotou o novo estilo de programação.

Programação 
A programação da 88 FM não é direcionada a uma denominação evangélica específica. A emissora transmite músicas e pregações, além de ter programas jornalísticos e de debates.

Ligações externas 
Rádio 88 FM Site da emissora

Estações de rádio do Rio de Janeiro
Estações de rádio fundadas em 1986